Пучи́ны () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. В составе Лыщенского сельсовета. Расположена в 12 км от автодороги Ганцевичи — Логишин (Р-105) и в 50 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 310 жителей.

История 
 XIX век — фольварк находится в собственности Абрамовичей
 Начало XX века — селение находится в собственности дворянина Петра Юрьевича. Тогда деревню составляли 14 дворов, проживало 50 человек

Культура 

 Музей ГУО «Пучинская базовая школа» Пинского района

Достопримечательности 
 Могила неизвестного советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, имеющая статус историко-культурной ценности.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района